Легаспи ( или ) — многозначный термин.

Фамилия 
 Лопес де Легаспи, Мигель (1502—1572) — испанский конкистадор.
 Самора Легаспи, Леонард (1935—2014) — католический прелат, архиепископ Касереса (1983—2012).

Топоним 
 Легаспи — подрайон Мадрида;
 Легаспи — город на Филиппинах, столица провинции Албай и центр региона Биколь;
 Легаспи — аэропорт Бикольского региона Филиппин.